7 — цифра и многозначный термин.

 7 — натуральное число семь между числами 6 и 8.
7 — буква расширенной латиницы.
 7 — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, локальный и экспресс, проходящий в Куинсе и Манхэттене, полностью по IRT Flushing Line.

Художественные произведения 
 7 — альбом Дэвида Гетты, выпущенный в 2018 году.
 7 — альбом Энрике Иглесиаса, выпущенный в 2003 году.
 7 — альбом «Кирпичей», выпущенный в 2006 году.
 7 — альбом группы «Нервы», выпущенный в 2021 году.
  — альбом британского певца Сила, выпущенный в 2015 году.
 7 — альбом Джорджа Стрейта, выпущенный в 1986 году.
 7 — альбом In Extremo, выпущенный в 2003 году.
 7 — дебютный мини-альбом рэпера Lil Nas X.
 7 — альбом рэпера O.S.T.R., выпущенный в 2006 году.
 Map of the Soul: 7 — альбом BTS, выпущенный в 2020 году.
 «Семь» — фильм Дэвида Финчера, вышедший в 1995 году.

Хронология 
 7 год до н. э. — год I века до н. э.
 7 год — седьмой год I века.

См. также 

  — многозначный термин.
 VII век до н. э. — промежуток с 700 по 601 год до нашей эры.
 VII век — промежуток с 601 по 700 год нашей эры.
 7-е тысячелетие до н. э. — промежуток с 7000 по 6001 год до нашей эры.
 Семь чудес света

7 (число)